— японский  аниме-телесериал в жанре киберпанк, снятый компанией Manglobe, режиссёром Сюко Мурасе и автором сценария Дай Сато. Сериал состоит из 23 эпизодов и выходил с февраля по август 2006 года в спутниковой сети WOWOW. Действие происходит в постапокалиптическом утопическом будущем, где люди и андроиды-авторейвы мирно сосуществуют, пока вирус не даст андроидам самосознание, заставив их совершить серию убийств. Инспектору Риэл Мэйер поручено провести расследование, обнаружив за ним более сложный заговор, в котором замешан гуманоидный вид, известный как «Прокси», который является объектом секретных правительственных экспериментов.

Сериал, на который сильно повлияли западная философия и гностицизм, а также содержит множество реминисценций и аллюзий на существующие произведения искусства; представляет собой комбинацию 2D-цифровой анимации, 3D-компьютерного моделирования и цифровых спецэффектов. После выхода в Японии аниме было лицензировано для выпуска на DVD компанией Geneon Entertainment с последующей телевизионной трансляцией на Fuse в Соединённых Штатах. Шоу также было распространено на австралийском, британском и канадском рынках аниме. С момента своего выпуска Ergo Proxy получил в основном положительные отзывы, которые высоко оценили его визуальные эффекты и темы.

Сюжет 
На постапокалиптической Земле существует город «Ромдо». Его жители — люди и авторейвы (киборги-андроиды) (яп. オートレイヴ О:тоРэйву от  — «автоматическая жизнь»). Людям внутри города положено считать это место раем: пригодная для жизни человека окружающая среда поддерживается благодаря Куполу, возведённому над городом. В мире осталось всего несколько таких городов. Авторейвы запрограммированы на служение людям. Городом правят Советники (форма правления близка к аристократической). Сложная экологическая ситуация вне Купола, конфиденциальный демографический контроль внутри города, а также множество других факторов служат оправданием строгому контролю за жителями.

Идиллия и порядок нарушаются многочисленными убийствами в городе. Риэл Мэйер (Re-L Mayer) — девушка-инспектор из Бюро расследований (внучка регента) вместе со своим авторейвом получает приказ расследовать это дело. Расследование осложняется эпидемией вируса «Когито» (лат. Cogito) среди авторейвов, в результате воздействия которого роботы получают душу и чувства, а также иммигрантами и вмешательством властных структур. В процессе расследования открываются некоторые тайны города, кроме того, Риэл узнает о феномене «Пробуждения» и существовании Прокси — не человека и не авторейва. Оказывается, пролить свет на эти тайны может лишь иммигрант по имени Винсент Лоу.

Однако, это лишь первый уровень сюжета. На втором уровне, ближе к концу сериала, из разбросанных подсказок складывается грандиозная картина реальности. Планета Земля, разрушенная беспечным человечеством, временно покинута своими хозяевами, но не забыта. Развёрнуты одновременно два плана возрождения планеты: ожидание самоочищения с минимальным участием пробных организмов — генетически спроектированных «людей», проживающих в куполах, ускорение очищения планеты с помощью машин (авторейвы) и симбиотического био-искусственного интеллекта (советники). При этом Прокси являлся высшей формой существования людей, практически бессмертным Надсмотрщиком, аватаром бога…

Впрочем, земляне не собирались отдавать планету подобным существам, поэтому, с присущим им коварством, встроили в них стремление увидеть Солнце… Собственно, это и было конечной целью проекта: избавиться от бесконечного ядовитого смога, укрывающего планету, к чему и стремились все участники обоих проектов. Вот только солнечный свет приносил немедленную и однозначную смерть отработавшим своё игрушкам. Последние кадры сериала как раз и показывают в просветах туч прибывающие корабли землян.

Список персонажей 
Винсент Лоу — в начале сериала предстаёт как иммигрант из города Моск (), работающий в городе Ромдо в Центре Контроля авторейвов, созданном для розыска и уничтожения заражённых авторейвов во Временном иммигрантском секторе FG. Поначалу Винсент неуверен в себе. Он отчаянно пытается стать достойным гражданином Ромдо, но в конечном итоге, не сумев сбросить с себя тяжёлое бремя своего прошлого, покидает город-купол. В начале путешествия, во время разговора с другим Прокси, осознаёт, что страдает потерей памяти, и не помнит, кто он такой на самом деле. Однако со временем выясняется, что Винсент сам является Прокси, Эрго Прокси — посланником Смерти. По мере повествования и возвращения памяти его внешний вид и характер меняется.

Несмотря на скверный характер Риэл Мэйер, Винсент имеет любовные чувства к ней и открыто в этом признаётся (ближе к концу сериала он осознаёт, что видит в ней свою любовь — Монаду). Также он стал беспокоиться и заботиться о Пино. В последних сериях происходит диалог Винсента Лоу/Эрго Прокси с Прокси Единым, в ходе которого выясняется, что он является ответвлением сущности Прокси Единого и что Винсент сбежал из Ромдо ещё до того, как прибыл в качестве мигранта.

 Сэйю: Кодзи Юса

Риэл Мэйер — инспектор Бюро расследований и внучка правителя («регента») Ромдо Донова Мейера (), 19 лет. Расследует обстоятельства ряда убийств, совершённых заражёнными вирусом «когито» авторейвами. Риэл решительна, поддерживает свою физическую форму в хорошем состоянии, имеет сильные интуицию и реакцию. В то же время, Риэл надменна, эгоцентрична, капризна, дерзка и груба. Она — человек, умеющий быстро реагировать на происходящее и делать выбор. Риэл Мэйер смотрит на людей, в частности на Винсента Лоу, крайне высокомерно, не говоря уже об авторейвах. Её можно назвать «принцессой, заточённой в замке»: контролируемый и упорядоченный рай Ромдо, где всё происходит по плану, тесен для неё. Риэл хочет узнать истину. И она узнаёт, что в сущности город Ромдо — лишь обман, что за пределами его купола течёт жизнь и живут люди. Риэл уходит из Ромдо и идёт вслед за Винсентом — её тянет к нему в его путешествии, и Риэл поддаётся этому желанию, чтобы узнать истину о Винсенте и тайне Прокси.

После возвращения в Ромдо Риэл получает от Дедала пули, которыми можно убить прокси, и намерена использовать их против Винсента. Со временем она меняет своё отношение к Винсенту, и проявляет к нему симпатию. К концу истории Риэл пересмотрела свои ценности и по-другому стала смотреть на мир, людей и авторейвов, поняв, что Винсент ей небезразличен.

 Сэйю: Риэ Сайто

Пино (Pino) — заражённая вирусом «когито» девочка-авторейв, приёмная дочь Рауля Крида и Саманты Росс. После того, как правительство предоставило Криду право на реального ребёнка (сына), её планировали списать, но несвоевременная смерть Саманты и её ребёнка, а впоследствии и погоня за Пино как за заражённой «когито», побудили её бежать из Ромдо вместе с Винсентом. Сопровождает Винсента в его путешествии. Пино очень разговорчивая и весёлая. Со временем начинает обладать чувствами, подобно человеку, и привязывается к Винсенту. Пино очень любит музыку и играет на разных инструментах. Персонаж Пино является аллюзией на Пиноккио.
 Сэйю: Акико Ядзима

Дедал Юмэно — юный гениальный доктор, глава Медицинского бюро и здравоохранения Ромдо. Имеет прозвище «Принц». Друг Риэл Мейер с раннего детства, Дедал всегда стремится помочь ей. Дедал любит Риэл и всячески оберегает её. Молодой гений занимается исследованием «Прокси», изначально старается скрыть от Риэл его суть, однако первую информацию о прокси она получает именно от него. В какой-то момент Юмэно отстраняют от исследований, но ему удаётся договориться с Кридом и он продолжает работу.

К концу сериала, с помощью оживлённых клеток Амрита, полученных из тела Монады, создаёт Риэл-2. Дедал всё больше разочаровывается в сути существования человечества под куполом Ромдо. Осознав сущность Прокси и устройства города-купола Ромдо, а также собственную ненужность, он погибает под обвалом, не делая попытки спастись. Перед смертью просит Риэл поторопиться, чтобы «увидеть истину».

 Сэйю: Санаэ Кобаяси

Рауль Крид — внешне невозмутимый глава Бюро безопасности Ромдо, Рауль имеет в своих руках и силу, и власть. Он серьёзен и решителен в своих начинаниях. У него есть семья — жена и ребёнок, на которого в начале истории он получает разрешение. Также у него была Пино, которая являлась авторейвом-компаньоном в качестве замены ребёнка до получения разрешения. Семья Крида погибает от руки Монады, которая бежит за Винсентом, из-за чего Рауль ненавидит прокси и стремится их уничтожить. Поставленный перед какой-то задачей, Рауль решает её любыми доступными методами. Как Рауль сам признаётся Дедалу, он хочет спасти мир. Верящий себе и готовый идти до конца. Но выходит так, что к концу истории это ставит его в сложные обстоятельства и приводит к гибели.
 Сэйю: Хикару Ханада

Игги — антураж Риэл Мейер, спокойный долговязый авторейв, всюду сопровождающий девушку. Когда Риэл плохо, он поддерживает её всеми доступными ему средствами; если она оказывается в опасности, он без раздумий рискует собой, чтобы её спасти. Авторейв Игги, идеальная машина-антураж, выполняющая свои обязанности. Однако как и все авторейвы он подвержен заражению вирусом Когито. Даже после заражения и обретения души он не перестал защищать Риэл, она по-прежнему осталась для него raison d’être (смыслом жизни). Но позже, потеряв её, он решает, что если убьёт Винсента, то хозяйка-Риэл вернётся, и он снова обретёт свой смысл жизни. Он пытается убить Винсента, но безуспешно. После неудачной попытки убийства он спасает Риэл от другого авторейва, потерявшего raison d’être, и взрывается вместе с ним. Перед смертью он будто раздваивается на двух личностей — Игги, обвиняющего Риэл в своих увечьях (как душевных, так и физических) и Игги, всё ещё любящего Риэл. Девушка, будучи не в силах видеть его мучения, добивает его из своего оружия. Его смерть не стала напрасной: впоследствии эгоистичный характер Риэл изменится в лучшую сторону, поскольку последние слова Игги запали ей в душу.
 Сэйю: Киёмицу Мидзути

Риэл-2 — вторая Монада Прокси: была создана Дедалом. Является аллюзией на Икара и Ариадну. После того, как Эрго Прокси встречается с Прокси Единым, она приобретает крылья, что комментируется Дедалом, как конец её преображения. Умирает в конце от солнечного света, не сумев уговорить Винсента пойти с ней.

Прокси Единый — создатель города Ромдо. Предстаёт перед зрителем только в конце сериала, при чём разговаривает только в последних сериях с Риэл Мейер, Висентом Лоу и Риэл-2, однако о нём упоминается и ранее (в 15 серии «Адская викторина/Кто хочет стать миллионером»). Поскольку Эрго Прокси и Прокси Единый — по сути одно и тоже, их внешность ничем не отличается (кроме маски, которую периодически носит Эрго Прокси). В последней серии умирает, не желая больше существовать.

Производство 

Ergo Proxy был снят режиссёром Сюко Мурасе, а главным сценаристом был Дай Сато; дизайнером персонажей — Наоюки Онда. Аниме было первоначально анонсировано на выставке MIP TV во Франции в качестве 23-серийного телесериала.[5] Студия Manglobe первоначально обратились к Сюко Мурасе с голым видением футуристического детективного триллера, который включал название, схему сюжета для 1-3 эпизодов и концепцию дизайна для персонажа Ромдо. Кроме того, они позволили ему развить идею в сторону более экзистенциалистского уклона: «Там было почти слишком много свободы», — смеётся он. «Шоу, запланированное для показа в коммерческой сети, имеет ограничения в зависимости от временного интервала», — объясняет он. «У спонсоров часто есть запросы, направленные на то, чтобы помочь продвинуть работу к статусу; и мерчандайзинг влечёт за собой совершенно другой набор требований. Для сравнения, всё, с чем приходилось иметь дело Ergo Proxy, — это выпуск DVD и телевизионная трансляция по платному спутниковому каналу».

Когда его спросили о том, как он придумал название Ergo Proxy, Сато просто ответил: «это звучит круто». Мурасе объяснил, что изначально он хотел использовать концепцию того, что у каждого есть другое «Я» внутри себя: идею о том, что внутри человека есть две личности, и отметил, что фраза Рене Декарта «cogito, ergo sum» была вдохновением для этого. Сато заявил, что изначально они не хотели явно выражать концепции гностицизма в аниме. Однако их личные убеждения в конечном итоге отразили идеи гностицизма, поняли, насколько хорошо подходят эти термины, и решили их использовать.

Сначала они намеревались сделать Винсента главным героем, а Риэл — второстепенным персонажем; однако по мере того, как они конкретизировали её характер, она стала гораздо более сильным персонажем и начала красть внимание у Винсента. Это дало им возможность разделить повествование между двумя персонажами вместо того, чтобы вести историю одному главному герою.

Медиа

Аниме 

В Японии Ergo Proxy транслировался в сети спутникового вещания платного телевидения WOWOW с 25 февраля 2006 года, завершившись 12 августа 2006 года. Ergo Proxy был затем выпущен Geneon Entertainment на девяти томах DVD с 25 мая 2006 года по январь 25, 2007. Серия была лицензирована Geneon Entertainment для выпуска в 1-ом регионе, который начался 21 ноября 2006 года и охватывал шесть частей. Премьера английского дубляжа Ergo Proxy состоялась на платном телеканале Fuse с 9 июня 2007 года по 24 ноября 2007 года в Соединённых Штатах. и полная коллекция DVD была позже выпущена в декабре 2008 года.

3 июля 2008 года Geneon Entertainment и Funimation Entertainment объявили о соглашении о распространении избранных игр в Северной Америке. В то время как Geneon Entertainment по-прежнему сохраняет лицензию, Funimation Entertainment получила эксклюзивные права на производство, маркетинг, продажи и распространение избранных наименований, включая Ergo Proxy. По состоянию на 29 марта 2012 года сериал был полностью лицензирован Funimation и переиздан под лейблом Anime Classics 3 июля 2012 года. Geneon также выпустила полную коллекцию Blu-ray-дисков на четырёх дисках 25 сентября 2012 года и две коллекции DVD-дисков 25 сентября 2012 года и 22 августа 2012 года, соответственно.

В Австралии и Новой Зеландии DVD-диски Ergo Proxy были распространены компанией Madman Entertainment, первый том которой вышел в марте 2007 года. Первый том Ergo Proxy был выпущен в Великобритании компанией MVM Films 6 августа 2007 года. Английский дубляж Ergo Proxy транслировался на ABC2 (национальном цифровом общественном телевизионном канале) с 3 июля 2007 года по 4 декабря 2007 года. В Канаде английский дубляж транслировался на цифровом канале платного телевидения G4techTV в текущем программном блоке Аниме с 26 июля 2007 года по декабрь 2007 года. 27, 2007.

Манга 
Спин-офф манга под названием Centzon Hitchers and Undertaker (センツォン・ヒッチャーズ&アンダーテイカー, Sentson Hitchāzu & Andāteikā) была написана студией Manglobe, иллюстратором был Юмико Харао. Манга была опубликована в ежемесячном воскресном выпуске Shogakukan Sunday GX с марта 2006 года по декабрь 2006 года. Позже он был выпущен в двух форматах танкобон, первый 18 августа 2006 года и второй 19 февраля 2007 года.

Саундтрек 

Два саундтрека к аниме-сериалу под названием Ergo Proxy OST opus01 и Ergo Proxy OST opus02 были выпущены компанией Geneon Entertainment в Японии 25 мая 2006 года и 25 августа 2006 года соответственно. В обоих саундтреках представлены композиции Есихиро Ики. Первый саундтрек, opus01, содержит несколько треков, включая темы для опенинга и эндинга: «Kiri» группы Monoral и «Paranoid Android» группы Radiohead. Второй саундтрек, opus02, изначально был упакован со специальным изданием первого DVD Region 1.

Приём критиков 
Ergo Proxy получил в основном положительные отзывы, критики хвалили сериал за его сложные визуальные эффекты, эстетику киберпанка и интеллектуальные темы; в то же время критиковали неравномерное повествование и чрезмерную зависимость от философских отсылок. Newtype USA заявили, что они «были взволнованы предпосылкой шоу, в котором представлена сложная драма, окружающая поразительно красивого следователя по расследованию преступлений Риэл Мэйера, и сложная научно-фантастическая обстановка, включающая роботов, живущих в человеческом обществе и гротескное множество уникальных монстров». Newtype продолжал хвалить «потрясающий актёрский состав и тщательно продуманный сюжет». Newtype USA показал первый DVD Ergo Proxy в своём «DVD месяца», описав его как «шоу, которое вознаграждает зрителей глубоким, правдоподобным и, прежде всего, продуманным научно-фантастическим сюжетом, а не просто сбивает роботов вместе». Кэтрин Лютер из About.com похвалил его за киберпанковские темы и сочетание 2D- и 3D-анимации, а также за глубокий психологический сюжет, назвав его жутким, интенсивным и «восхитительным».

В THEM Anime Reviews высоко оценили визуальные эффекты и темп сюжета, отметив при этом, что самым большим недостатком серии является то, что иногда дизайн может быть непоследовательным. Зак Берчи из Anime News Network дал ему общую оценку B+ и раскритиковал персонажей, заявив, что «Это неудачное пятно на отличной в остальном серии». Тем не менее, он похвалил анимацию, заявив, что «Фоны, в частности, потрясающе детализированы и красивы, что является сюрпризом, учитывая тёмное, мрачное окружение» Карло Сантос, также из Anime News Network, раскритиковал середину и концовку аниме, заявив, что «Некоторые из средних эпизодов возвращаются к экспериментальным трюкам и не продвигают историю, в то время как финал становится огромным беспорядком, поскольку он отчаянно пытается решить каждую отдельную сюжетную точку. Даже в анимации есть неловкие моменты непоследовательности». Тем не менее, Сантос продолжал заявлять: «За то, что вы так усердно пытаетесь достичь высот сложного жанра, Ergo Proxy всё ещё заслуживает похвалы. Он достигает большего, чем большинство других аниме-сериалов когда-либо надеялись, с недостатками и всем прочим».

Контрибьютор IGN Д. Ф. Смит рассмотрел набор DVD-дисков серии в 2008 году, оценив серию на 7,0 баллов из 10 возможных. Смит в целом счёл визуальные эффекты, музыку и озвучку Ergo Proxy исключительными, но заявил, что общая история была слишком сложной и слишком сильно опиралась на философские отсылки, а не на сильное повествование. В заключение Д. Ф. Смит написал: «Следовательно, Proxy не лишён своей доли разочарований, но даже в этом случае у него чертовски много возможностей. То, чего ему не хватает в плане по-настоящему захватывающей, увлекательной истории, он частично компенсирует мощным саундтреком, некоторыми мощными визуальными эффектами и случайным мощным пониманием. Если это те вещи, которые вы ищете в японской анимации, вы можете вообще не найти эту серию разочаровывающей». Другой обозреватель IGN, Рамсли Айлер, назвал открытие Ergo Proxy 10-м величайшим открытием аниме. Айлер похвалил использование мрачным визуальных эффектов в начале песни в сочетании с оптимистичным тоном вступительной песни, сравнив её с музыкальным видео Nine Inch Nails или Lifehouse.

Запрет в Китае 
12 июня 2015 года Министерство культуры Китая включило Ergo Proxy в список «38 наименований аниме и манги», запрещённых в Китае.

Примечания

Ссылки 

Официальные
 Официальный сайт

Базы данных

Эрго Прокси
Оригинальные аниме
Телесериалы на японском языке
Manglobe